Vissing (plaats), plaats in Denemarken
 Vissing (parochie)
 Vissing (scheepsbouw)